RHCE steht für:
 RHCE (auch: CD240CE), Gen, das das Blutgruppen-Rh(CE)-Polypeptid kodiert
 Red Hat Certified Engineer, IT-Zertifikat, siehe Red Hat#Zertifikate von Red Hat

Abkürzung